Saints of Los Angeles («Святые Лос-Анджелеса») — девятый и последний студийный альбом американской глэм-метал-группы Mötley Crüe, изданный в 2008 году.

Об альбоме 
Saints of Los Angeles является первым альбомом Mötley Crüe за восемь лет (с момента выхода New Tattoo в 2000 году). Он также знаменует возвращение в группу ударника Томми Ли, который ушёл в 1999 году из-за разногласий с вокалистом Винсом Нилом и не принимал участие в записи New Tattoo. Рабочим названием альбома было The Dirt — по одноимённой коллективной биографии Mötley Crüe. Басист Никки Сикс описал Saints of Los Angeles следующим образом: «Это альбом по мотивам The Dirt. Каждая песня как маленькая история, и вы можете включить её в книгу. Некоторые из них смешные, некоторые — серьёзные. <…> Это типичная запись Mötley Crüe.»

Первый сингл с альбома — «Saints of Los Angeles» — вышел 11 апреля 2008 года и был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее хард рок исполнение». Второй — «Mutherfucker of the Year» — увидел свет 25 августа того же года. В течение 15 и 16 июля на него было снято музыкальное видео, сочетающее концертные и закулисные съёмки. Альбом был поддержан двумя турами: Crüe Fest (лето 2008) и Saints of Los Angeles Tour (первая половина 2009). В Crüe Fest, помимо Mötley Crüe, принял участие сайд-проект Никки Сикса Sixx:A.M.. Saints of Los Angeles достиг 4 строчки в хит-параде Billboard 200 и 1 места в чарте Independent Albums.

В январе 2022-го года участник Sixx:A.M. DJ Ashba на подкасте у Эдди Транка заявил, что он записал все партии ритм-партии гитар на этой пластинке, поскольку Мик Марс был в больнице на время записи.

Список композиций

Участники записи 
 Винс Нил — вокал
 Мик Марс — гитара
 Никки Сикс — бас-гитара
 Томми Ли — ударные

Примечания

Ссылки 
 Saints of Los Angeles на сайте Encyclopaedia Metallum

Альбомы Mötley Crüe
Концептуальные альбомы